Niels Lassen kan henvise til:

 Niels Lassen (jurist) (1848-1923) – en dansk jurist
 Niels Lassen (udflytterbonde) (1729-1811) − en gårdmand og Sjællands første udflytterbonde
 Niels Lassen (herredsfoged) (1525-1600) – en herredsfoged i Nørre Horne Herred

Se også 
 Niels Larsen (1889-1969) − en dansk skytte og OL-vinder